tot bezeichnet:
 das Adjektiv zu „Tod“
 der Titel eines Romans von Stephen King, siehe Tot (Roman)

Tot oder Tót ist der Familienname folgender Personen
 Amerigo Tot (1909–1984), ungarischer Bildhauer
 Endre Tót (* 1937), ungarischer Künstler 
 Manuel de la Cruz Tot (1790–1815), Prócer in Guatemala
 Šandor Tot (* 1972), serbisch-ungarischer Billardspieler

Geografie:
 Tot (Kenia), Ort im kenianischen Elgeyo-Marakwet County
 Tot Pond, Tümpel im Viktorialand, Antarktika
 Totes Gebirge
 Totes Meer
 Totes Moor
 Totes Weib

Sonstiges
 biologisch tot meint ein z. B. „abgestorbenes“ Gewässer
 Tot Island, Insel vor der Grahamküste, Grahamland, Antarktika
 Tot Pond, Tümpel im Viktorialand, Antarktika
 Totes Rennen
 Totes Einkaufszentrum
 Totes Feuerbett

TOT steht als Abkürzung für:
 TOT, die Telefongesellschaft von Thailand
 Terms of trade, in den Wirtschaftswissenschaften einen Maßstab für die Kaufkraft einer Währung
 Theatre of Tragedy, eine Musikgruppe
 Time On Target, ein Artillerieverfahren, bei dem mehrere Geschosse gleichzeitig am Ziel einschlagen
 Time Over Target, die geplante Ankunftszeit eines Kampfflugzeuges am Ziel
 Time over Threshold, Zeit, die ein Signal über einem Schwellenwert liegt
 tip-of-the-tongue, siehe Zungenspitzenphänomen
 Total S.A., Ölgesellschaft, TOT an der New Yorker Börse

ToT bedeutet
 als Emoticon ein weinendes Gesicht (hauptsächlich in Asien benutzt)
 Tales of Tamar, ein Onlinespiel

Siehe auch:
 Tod (Begriffsklärung)
 Todt
 Thoth
 Thot
 Tóth
 Tott

TOT